Topònims:
 Barlow (Kentucky)
 Barlow (Oregon)
 Persones:
 John Perry Barlow (Wyoming, 1947-2018), poeta, assagista i ramader.
 Peter Barlow (1776-1862), enginyer i matemàtic.
 Thomas Barlow (1845 - 1945), metge anglès.